Брайович () — сербская фамилия. Известные носители:
 Брайович, Милош (род. 1996) — сербский футболист.
 Брайович, Петар (1915—1991) — генерал-полковник Югославской народной армии, партизан Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.